Käse steht für:
 Käse, Lebensmittel, festes Milcherzeugnis
 in Umgangssprache auch Unsinn

Käse ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Caspar Käse (1705–1756), deutscher Bildhauer
 Mario Domann-Käse (* 1966), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Käs
 Kaes
 Keese
 Kes
 Kees
 Kabarett Änderungsschneiderei (Die KäS)